Grupa dozorująca - element ugrupowania bojowego samolotów myśliwskich osłaniających sposobem towarzyszenia grupę samolotów innych rodzajów lotnictwa w celu możliwie szybkiego wykrycia grożącego niebezpieczeństwa.

Wojska lotnicze